Gatuna, adjetivo femenino referido a gato, puede también referirse a:

 El nombre común de la planta Ononis spinosa.
 El nombre común de la planta Valeriana tuberosa.